Kenn (Rijnland-Palts), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
 Kenn (Devon), plaats in het Engelse graafschap Devon.
 Kenn (Somerset), plaats in het Engelse graafschap Somerset.